Автостанція «Новомосковськ-1» є центральною автостанцією Новомосковська. Автовокзал входить до ПАТ «Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій».

Основні напрямки

Місцевого формування 
 Новомосковськ — Дніпро
 Новомосковськ — Перещепине
 Новомосковськ — Василівка (Новомосковський район)
 Новомосковськ — Герасимівка (Новомосковський район)
 Новомосковськ — Голубівка (Новомосковський район)
 Новомосковськ — Губиниха
 Новомосковськ — Дмитрівка (Новомосковський район)
 Новомосковськ — Затишне (Новомосковський район)
 Новомосковськ — Казначеївка (Новомосковський район)
 Новомосковськ — Королівка (Новомосковський район)
 Новомосковськ — Миколаївка (Новомосковський район)
 Новомосковськ — Надеждівка (Новомосковський район)
 Новомосковськ — Орілька (Новомосковський район)
 Новомосковськ — Орлівщина
 Новомосковськ — Панасівка (Новомосковський район)
 Новомосковськ — Попасне (Новомосковський район)
 Новомосковськ — Привільне (Новомосковський район)
 Новомосковськ — Хащеве
 Новомосковськ — Черкаське (Новомосковський район)

Транзитні 
 Дніпро — Харків
 Дніпро — Донецьк-Західний
 Дніпро — Луганськ
 Дніпро — Суми
 Дніпро — Сєвєродонецьк
 Дніпро — Куп'янськ
 Дніпро — Перещепине
 Дніпро — Черкаське (Новомосковський район)
 Дніпро — Миколаївка (Новомосковський район)
 Дніпро — Мінеральні Води (Павлоградський район)
 Дніпро — Чаплинка (Юр'ївський район)
 Дніпро — Орлівщина (Новомосковський район)
 Дніпро — Михайлівка (Новомосковський район)
 Дніпро — Шандрівка (Юр'ївський район)
 Дніпро — Миролюбівка (Новомосковський район)
 Дніпро — Голубівка (Новомосковський район)
 Дніпро — Хащеве (Новомосковський район)
 Дніпро Новий центр — Новоселівка (Новомосковський район)
 Дніпро Новий центр — Черкаське (Новомосковський район)
 Дніпро Новий центр — Соколове (Новомосковський район)
 Харків — Запоріжжя
 Харків — Кривий Ріг
 Харків — Кам'янське-1
 Харків — Нікополь
 Харків — Бердянськ
 Харків — Кирилівка
 Харків — Нова Каховка
 Харків — Кам'янка-Дніпровська
 Запоріжжя — Суми
 Кам'янське-1 — Рубіжне

Примітки 
ПАТ «ДОПАС» 

Автовокзали та автостанції Дніпропетровської області
Транспорт Новомосковська